Пономарьо́в () — російське прізвище, походить від слова пономарь («паламар»).

 Пономарьов Анатолій Петрович (1939—2002) — відомий український історик та етнолог, доктор історичних наук.
 Пономарьов Андрій Вікторович (1961) — народний депутат України, член Партії регіонів.
 Пономарьов Василь Миколайович (1932—1981) — український науковець радянських часів, доктор технічних наук, професор.
 Пономарьов Василь Олександрович (1930—2007) — Герой Соціалістичної Праці.
 Пономарьов Володимир Олексійович (нар. 1940) — радянський футболіст, що грав на позиції захисника. Заслужений майстер спорту СРСР (1969).
 Пономарьов В'ячеслав Володимирович (1965) — самопроголошений мер Слов'янська.
 Пономарьов Георгій Васильович (Митрополит Павло) — єпископ Російської православної церкви, митрополит Мінський та Заславський, предстоятель Білоруської православної церкви.
 Пономарьов Георгій Олексійович (1922—1985) — радянський футболіст, тренер, суддя всесоюзної категорії.
 Пономарьов Дем'ян Іванович — начальник Центроштаба Донбасу, робітник-революціонер.
 Пономарьов Денис Валерійович (1985) — український футболіст, Заслужений майстер спорту України.
 Пономарьов Іван Дмитрович (1938) — колишній голова Донецької облради.
 Пономарьов Ігор Анатолійович (*1960) — колишній радянський футболіст та азербайджанський футбольний тренер, олімпійський чемпіон 1988 року
 Пономарьов Ілля Володимирович (1975) — російський політичний діяч, депутат Державної думи Росії (фракція «Справедлива Росія»).
 Пономарьов Лев Олександрович (1941) — російський політичний і громадський діяч.
 Пономарьов Микола Георгійович (1900—1942) — радянський оптик, конструктор астрономічних інструментів.
 Пономарьов Микола Тимофійович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Пономарьов Олександр Валерійович (1973) — український співак.
 Пономарьов Олександр Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономарьов Олександр Олександрович (1974—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономарьов Олександр Семенович (1918—1973) — радянський футболіст.
 Пономарьов Олександр Семенович (1937) — професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ».
 Пономарьов Олександр Сергійович (1962) — український політичний діяч, народний депутат України 7-го і 8-го скликань.
 Пономарьов Руслан Олегович (1983) — український шахіст.
 Пономарьов Степан Анатолійович (1976) — білоруський хокеїст.
 Пономарьов Степан Іванович (1828—1913) — український і російський філолог і бібліограф.

Жінки 
 Див. Пономарьова

Див. також 
 Пономар Дмитро Анатолійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пономарів
 2792 Пономарьов — астероїд головного поясу.

Українські прізвища
Російські прізвища